Sadłowo (gromada w powiecie rypińskim)
 Sadłowo (gromada w powiecie stargardzkim)